Alna může znamenat:

 Alna  - řeka v Norsku
 Alna  - městská část v Oslu
 Alna - železniční stanice v Oslu
 Alna - město v americkém státě Maine
 Alna - litevské jméno řeky Lava